Deze hits stonden in 2023 op nummer 1 in de Nederlandse Top 40.

Externe link 
 Officiële website

2023
Muziek in 2023